Тагбанва () — блок стандарта Юникод. Содержит символы письма тагбанва для языков народа тагбанва.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ТагбанваОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+176x
| title="U+1760: TAGBANWA LETTER A" | ᝠ
| title="U+1761: TAGBANWA LETTER I" | ᝡ
| title="U+1762: TAGBANWA LETTER U" | ᝢ
| title="U+1763: TAGBANWA LETTER KA" | ᝣ
| title="U+1764: TAGBANWA LETTER GA" | ᝤ
| title="U+1765: TAGBANWA LETTER NGA" | ᝥ
| title="U+1766: TAGBANWA LETTER TA" | ᝦ
| title="U+1767: TAGBANWA LETTER DA" | ᝧ
| title="U+1768: TAGBANWA LETTER NA" | ᝨ
| title="U+1769: TAGBANWA LETTER PA" | ᝩ
| title="U+176A: TAGBANWA LETTER BA" | ᝪ
| title="U+176B: TAGBANWA LETTER MA" | ᝫ
| title="U+176C: TAGBANWA LETTER YA" | ᝬ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+176E: TAGBANWA LETTER LA" | ᝮ
| title="U+176F: TAGBANWA LETTER WA" | ᝯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+177x
| title="U+1770: TAGBANWA LETTER SA" | ᝰ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+1772: TAGBANWA VOWEL SIGN I" | ᝲ
| title="U+1773: TAGBANWA VOWEL SIGN U" | ᝳ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке.

Примечания